Tessier puede referirse a diversas personalidades francófonas.

Patronímicos 
Albert Tessier (1895-1976), cineasta quebequés.
Charles Tessier (v.1550-v.1604), compositor francés.
Joseph-Adolphe Tessier (1861-1928), político quebequés.
Kelsey Tessier (1990-), jugador de hockey sobre helio.
 Ulric-Joseph Tessier (1817-1892), señor y político quebequés.